Левенштейн, Лёвенштейн, Левенштайн, Лёвенштайн () — фамилия и топоним:

 Лёвенштейн — город в Германии.
 Лёвенштейны — владевшая им графская и княжеская династия.
 Лёвенштайн, Руперт (1933—2014) — один из её представителей, импресарио Rolling Stones.
 Левенштейн, Виктор Матвеевич (род. 1922) — советский и американский инженер, автор мемуаров о ГУЛАГе.
 Левенштейн, Владимир Иосифович (1935—2017) — советский математик, доктор физико-математических наук.
 Левенштейн, Всеволод Борисович (известен как Сева Новгородцев; род. 1940) — британский журналист и радиоведущий.
 Левенштейн, Генри-Ральф (1918—2004) — писатель, автор книг «Марийский лесоповал» и «За решёткой и колючей проволокой».
 Лёвенштейн, Джордж (род. 1955) — американский экономист, профессор экономики и психологии на кафедре социальных и научных решений.
 Лёвенштейн, Карл (1891—1973) — немецкий правовед, специалист в области конституционного права, философ и политолог.
 Лёвенштейн, Меир-Давид (1904—1995) — израильский раввин, общественный и политический деятель.
 Лёвенштейн, Рудольф (1819—1891) — немецкий редактор и писатель.

 Больница Левенштейн — реабилитационный центр в городе Раанана, Израиль

Примечания